Proba de maraton masculin de la Jocurile Olimpice de vară din 2020 a avut loc la data de 8 august 2021 la Sapporo. Aproximativ optzeci de sportivi au fost așteptați să ia partea la această probă. Campionul en-titre este kenyanul Eliud Kipchoge.

Recorduri
Înaintea acestei competiții, recordurile mondiale și olimpice erau următoarele:

Program
<small>Orele sunt ora Japoniei (UTC+9)</small>

Rezultate

Referințe

Atletism la Jocurile Olimpice de vară din 2020